Wernicke puede significar:

 Christian Wernicke (1671-1725), escritor alemán;
 Albrecht Ludwig Agathon Wernicke (1843-1896), botánico y micólogo alemán;
 Carl Wernicke (1848-1905), neurólogo y psiquiatra alemán; analizó la encefalopatía de Wernicke;
 Otto Wernicke (1893-1965), actor alemán;
 Rosa Wernicke de Vanzo (1907-1971), novelista y dramaturga argentina;
 Herbert Wernicke (1946-2002), director de ópera y escenógrafo alemán; o
 Petra Wernicke (1953-), política alemana (CDU).